Oncești peut désigner plusieurs localités de Roumanie :

 Oncești, une commune du județ de Bacău
 Oncești, une commune du județ de Maramureș
 Oncești, un village de la commune de Mogoș, dans le județ d'Alba
 Oncești, un village de la commune de Voinești, dans le județ de Dâmbovița
 Oncești, un village de la commune de Stănești, dans le județ de Giurgiu